Соколята — птенцы соколов.

Населённые пункты 
 Соколята (Ивановская область) — посёлок в Ивановской области
 Соколята (Свердловская область) — деревня в Свердловской области

Другое 
 Соколята (творческое объединение)